Fachwerkmuseum steht für:
 Stadt- und Fachwerkmuseum Alte Universität, Eppingen
 Fachwerkmuseum (Quedlinburg)